Vasa tienen varios significados:

 Dinastía Vasa de reyes de Suecia y de Polonia.
 Vasa, navío de guerra sueco, construido y naufragado en 1628, rescatado en 1961.
 Museo del Vasa, donde se exhibe el barco rescatado.
 Loro vasa, género de loros de Madagascar.
 Vaasa, ciudad finlandesa 
 Vasaloppet, carrera de esquí de fondo.